Gyimesközéplok román neve
 Lunca de Jos, Fehér megye